Анакампсерос краснеющий или Анакампсерос рыжеватый () – вид суккулентных растений рода Анакампсерос, семейства Анакампсеровые. Родина: ЮАР (Капская провинция). Полукустарник произрастает в основном в биоме пустыни.

Описание 
Анакампсерос краснеющий – свободно ветвящийся листовой суккулент, который образует низкие куртины или коврики высотой всего несколько сантиметров. Листья пурпурные снизу. Вдоль стеблей присутствуют белые нитевидные волоски, создающие контраст с темной листвой. Стебли дихотомически разветвленные, 5-8 см длиной, прямостоячие или стелющиеся. Корни: толстые и клубневидные. Это самый крупный из всех видов Анакампсерос.

Таксономия 
, Hort. Brit.: 170 (1826).

Этимология 
Anacampseros: образовано от двух греческих слов: anakampto – возвращать и eros – любовь; возвращающий любовь.

rufescens: латинский эпитет, означающий «краснеющий».

Синонимы 
Гомотипные (основанные на одном и том же номенклатурном типе):

 Ruelingia rufescens Haw. (1819)

Гетеротипные (основанные на разных номенклатурных типах):

 Anacampseros arachnoides var. grandiflora Sond. (1862)

Примечание 

Гвоздичноцветные
Суккуленты
Комнатные растения